Гавайская гитара — безладовая электрогитара, которую располагают горизонтально на коленях или подставке. Струны прижимают к грифу при помощи металлического цилиндра. Основной приём звукоизвлечения глиссандо.

Описание 
Струны круглой стальной гитары приподнимаются на обоих концах гайки и моста грифа, как правило, примерно на полдюйма. Струны слишком высоки, чтобы соприкасаться с поверхностью шейки, поэтому лады, если таковые имеются, служат только для справки и часто заменяются маркерами. Инструменты, разработанные исключительно в виде круглых стальных гитар, как правило, имеют модифицированные шейки, которые делают невозможной резкую игру.

Игра 
Стальная гитара обычно помещается на колени игрока или на табурет перед сидящим игроком. В отличие от обычной гитары, струны не прижимаются к ладу при звучании ноты. Скорее всего, игрок держит в левой руке металлический слайд под названием steel, который перемещается вдоль струн, чтобы изменить высоту инструмента, в то время как правая рука щиплет или выбирает струны. Этот метод воспроизведения значительно ограничивает количество доступных аккордов.

Стальную гитару, когда играют в гавайском стиле, кантри, блюграссе или западном стиле свинга, почти всегда щиплют с помощью пластиковой отмычки, прикрепленной к большому пальцу правой руки. Это позволяет игроку лучше контролировать выбор нот на несмежных строках.

См. также 
 Слайд-гитара — техника игры, аналогичная игре на гавайской гитаре
 Укулеле — четырёхструнная гитара небольшого размера, получившая широкое распространение на Гавайских островах
 Безладовая гитара
 Медиафайлы на тему данной статьи // Викисклад
 Гусли

Примечания

Литература 
 

Гитара